Die Park Drive Snookerweltmeisterschaft 1973 war ein professionelles Snookerturnier im Rahmen der Snooker-Saison 1972/73. Als letztes Turnier der Saison wurde sie vom 16. bis zum 28. April 1973 in den City Exhibition Halls im englischen Manchester ausgetragen. In einem fünftägigen Finale besiegte Ray Reardon den Australier Eddie Charlton mit 38:32. Das höchste Break spielte John Spencer.

Preisgeld 
Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich das Preisgeld um 6.200 ₤ auf 6.600 ₤.

Turnierverlauf

Runde 1 
Acht Spieler spielten in Runde 1 um den Einzug ins Achtelfinale, wo sie auf acht gesetzte Spieler trafen.

|}

Weiterer Turnierverlauf 
Die acht Sieger der ersten Runde und acht gesetzte Spieler spielten ab dem Achtelfinale um den Weltmeistertitel.

Century-Breaks 
Während des Turnieres erzielten vier Spieler sechs Century-Breaks.
  John Spencer: 139, 106
  Ray Reardon: 112, 109
  Graham Miles: 110
  Rex Williams: 108

Einzelnachweise 

1973
Weltmeisterschaft
Billardturnier in Manchester